Il termine Oude Kerk, che il olandese significa "Chiesa Vecchia", può riferirsi a:

 La Oude Kerk di Amsterdam
 La Oude Kerk di Delft